Die Gorgonopsia sind eine ausgestorbene Gruppe der Therapsiden. Sie lebten im mittleren bis oberen Perm vor 270 bis 251 Mio. Jahren und waren die dominanten Fleischfresser dieser Epoche. Die Gruppe wurde von Harry Seeley nach den Gorgonen aus der griechischen Mythologie benannt, geflügelte Schreckgestalten mit Schlangenhaaren, die jeden, der sie anblickt, zu Stein erstarren lassen. Die Gorgonopsia waren die formenreichste Gruppe der Theriodontia.

Alle Fossilien der Gruppe wurden in Afrika, Russland und China gefunden. Außerhalb sind sie völlig unbekannt. Keine Form der Gruppe überlebte das Massenaussterben am Ende des Perm.

Merkmale 

Charakteristisches Merkmal der Gorgonopsiden waren die säbelzahnartig vergrößerten Eckzähne. Im Oberkiefer waren fünf und im Unterkiefer vier gut entwickelte Schneidezähne, während hinter den Eckzähnen pro Kieferhälfte vier oder fünf sehr kleine, einfach gebaute Zähne saßen. Die Schädel waren relativ primitiv gebaut. Das Schädeldach weist ein zusätzliches Knochenelement zwischen dem Frontale und dem Parietale auf, das Präparietale, das nicht an der Umrandung des Parietalforamens beteiligt ist. Der Bau des Schädels und die Anordnung der Schädelfenster lassen darauf schließen, dass der Kiefer sehr weit geöffnet werden und das Tier kräftig zubeißen konnte.

Der übrige Körper war langgestreckt und wies schlanke, lange Gliedmaßen auf, die wohl ein schnelles Laufen ermöglichten. Die unter dem Körper angeordneten Beine und das differenzierte (heterodonte) Gebiss sind bereits Merkmale, die auf die spätere Entwicklung zu den Säugetieren hinweisen.

Die Phalangenformel lautet 2-3-4-5-3 und entspricht damit noch der von primitiven Reptilien.

Abgesehen von Unterschieden in der Körpergröße unterschieden sich die einzelnen Arten nur relativ wenig voneinander. Die früheren Vertreter erreichten die Größe eines kleinen Hundes. Die bekannte Art Lycaenops wurde rund einen Meter lang, während  der letzte und größte Gorgonopside, Inostrancevia, mehr als vier Meter lang wurde. Zu seiner Beute zählten unter anderem wahrscheinlich Dinocephalia, Dicynodontia und Pareiasauria.

Systematik

Äußere Systematik 
Die Gorgonopsiden gelten heute nicht mehr als Reptilien, sondern sie bilden einen ursprünglichen, noch viele primitive Merkmale aufweisenden Seitenzweig auf der Stammlinie der Säugetiere (Mammalia). Sie bilden innerhalb der Therapsiden (früher als „säugetierähnliche Reptilien“ bezeichnet) mit den Therocephalia und den Cynodontia die Gruppe der Theriodontia.

Die verwandtschaftlichen Zusammenhänge verdeutlicht folgendes Kladogramm:

Innere Systematik 

Innerhalb der Gorgonopsia werden drei Unterfamilien unterschieden, von denen jedoch möglicherweise nur die Rubidgeinae monophyletisch sind.
 Gorgonopsidae
 Aelurognathus
 Aelurosaurus
 Aloposaurus
 Arctognathus
 Arctops
 Broomisaurus
 Cephalicustriodus
 Cerdorhinus
 Clelandina
 Cyonosaurus
 Dinogorgon
 Eoarctops
 Galesuchus
 Gorgonops
 Kamagorgon
 Leontocephalus
 Lycaenops
 Paragalerhinus
 Scylacognathus
 Sycosaurus
 Viatkogorgon
 Gorgonopsinae
 Sauroctonus
 Scylacops
 Rubidgeinae
 Broomicephalus
 Niuksenitia
 Prorubidgea
 Rubidgea
 Inostranceviinae
 Inostrancevia
 Pravoslavleria

Trivia 
In der Fernsehserie Primeval – Rückkehr der Urzeitmonster treten Gorgonopsiden mehrmals auf. Von der Größe und dem Aussehen her sind die in der Sendung nur Gorgonopside genannten Tiere Inostrancevia. Des Weiteren werden Gorgonopside auch in der Dokumentation Die Ahnen der Saurier thematisiert, dabei handelt es sich ebenfalls um die Gattung Inostrancevia.

Literatur 
 T. S. Kemp: The Origin & Evolution of Mammals. Oxford University Press, Oxford 2005. ISBN 0198507615
 Robert L. Carroll: Paläontologie und Evolution der Wirbeltiere, Thieme, Stuttgart (1993), ISBN 3-13774-401-6
 Michael J. Benton: Paläontologie der Wirbeltiere. 2007, ISBN 3899370724
 Oskar Kuhn: Die Säugetierähnlichen Reptilien. A. Ziemsen Verlag, 2003, ISBN 3-89432-797-9

Einzelnachweise

Weblinks 

 The Paleobiology Database Gorgonopsia
 Palæos Gorgonopsia
 Gorgonopsia in Mikko's Phylogeny Archive
 Introduction to the Gorgonopsia

Synapsiden
Synapsida